GCF steht für:
 Ginásio Clube Figueirense, einen portugiesischen Sportverein
 Global Certification Forum, eine Interessengemeinschaft von Mobiltelefon-Herstellern
 Global Climate Forum, ein internationaler Verband zu Klimathemen
 Grands Chais de France, ein französisches Exportunternehmen für Wein und Spirituosen
 Green Climate Fund, ein Klimafonds der UNFCCC

gcf steht für:
 Guadeloupe-Kreolisch (ISO-639-3-Code), auf Französisch basierende Kreolsprache auf Guadeloupe, St. Barthélemy, Martinique

Abkürzung